Queen ((天魔星アルラウネのクィーン, Tenmasei Aruraune no Kuīn) est un personnage de fiction de l'univers Saint Seiya. Spectre de l'Alraune de l'étoile Céleste de la Magie, Queen apparait durant le Mekai-Hen du chapitre Hadès.

Un prologue aux combats à venir 
(Attention ! Cette partie ne concerne que le Manga. Elle diffère de la version animée)

Alors que le château d'Hadès commençait à s'effondrer, Pandore et Rhadamanthe ordonnèrent aux Spectres encore présents sur place de regagner le Monde des Morts. Rhadamanthe et les Spectres se mirent en marche mais furent stoppés par les chevaliers de Bronze d'Athéna. Les chevaliers défièrent le Juge des Enfers et celui-ci s'apprêtait à les anéantir lorsque quatre Spectres apparurent soudain : Valentine de la Harpie, Gordon du Minotaure, Queen de l'Alraune et Sylphide du Basilic. N'égalant évidemment pas la puissance des trois Juges des Enfers, ces quatre Spectres étaient néanmoins connus pour être exceptionnellement puissants au sein de l'armée d'Hadès.

Valentine de la Harpie affronta Seiya de Pégase, tandis que les trois autres Spectres s'occupèrent des autres chevaliers de Bronze. Le Spectre du Basilic et ses compagnons prouvèrent rapidement leur supérioritéen battant leurs adversaires. Satisfaits, ils quittèrent les lieux, laissant derrière eux les Chevaliers vaincus.

Le spectre à la Guillotine 
Après avoir reçu la nouvelle que le Mur des Lamentations avait été détruit par les chevaliers d'Athéna, Sylphide du Basilic et ses compagnons se rendirent rapidement sur place pour constater eux-mêmes les faits. Lorsqu'ils approchèrent du lieu, leurs présence alerta Shiryu, le chevalier de Bronze du Dragon. Ce dernier décida de rester en arrière afin de combattre les Spectres et couvrir l'avance de ses amis vers Elysion.

Sylphide, Gordon et Queen arrivèrent sur les lieux et constatèrent que les faits étaient avérés : le Mur était détruit. Ne prêtant pas attention à Shiryu, les trois Spectres voulurent poursuivre leur route directement vers Elysion, jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que le Dragon faisait barrière à leur chemin. Sans alternative, Sylphide, Gordon et Queen firent en sorte de vaincre Shiryu rapidement. 

Queen commença les hostilités avec sa technique Blood Flower Scissors, pensant ainsi décapité son adversaire. Hélàs pour le Spectre de l'Alraune, Shiryu se protégea à l'aide dExcalibur et en profita par la même occasion pour blesser son adversaire au cou. Gordon fut le suivant à attaquer le Chevalier du Dragon mais essuya lui aussi une violente contre attaque. Patientant calmement, Sylphide attaqua à son tour mais fut contré et renvoyer avec ses compagnons déjà mis à mal. Fulminant de rage, Sylphide proposa à ses deux camarades une attaque à l'unisson afin d'en finir une fois pour toutes avec le chevalier du Dragon.

Shiryu, concentrant son cosmos au plus haut point, fit appel à la technique de son vieux maitre de la Balance : Le Rozan Hyaku Ryu Ha. Bien que très puissant, les trois Spectres ne purent résister à la puissance destructive de l'ultime attaque du Dragon. Queen et Gordon furent tués sur le coup, tandis que Sylphide, bien que vivant, fut gravement blessé.

 Surplis 
La surplis de Queen représente la Mandragore, (en Allemand : Alraune''), créature maléfique mi-humaine, mi-plante.

 Technique 
 Blood Flower Scissors'''

Voix 
Dans la version originale, Queen est doublé par Katsuaki Arima, aussi connu sous le nom de Yusei Oda.

Spectres d'Hadès